Doug Armstrong (1931) új-zélandi krikett játékos, politikus
 Doug Armstrong (1964) kanadai vezérigazgató
 Doug Armstrong (1992) brit YouTuber, műsorvezető